La camera azzurra – romanzo di Georges Simenon del 1964
 La camera azzurra – romanzo di Rosamunde Pilcher del 1985
 La camera azzurra – racconto di Prosper Mérimée del 1872
 Rosamunde Pilcher: La camera azzurra – film per la televisione del 1998 diretto da Dieter Kehler
 La camera azzurra (La chambre bleue) – film del 2014 diretto da Mathieu Amalric